Жетиколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жетиколь — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Жетиколь — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.